Liniensystem steht für:

 Liniensystem (Musik) 
 Liniensystem (Typografie)
 in der Betriebswirtschaft für Linienorganisation
 in der österreichischen Rechtswissenschaft das Parentelensystem, siehe Parentele